Bruer ist der Name von

 Alfred Bruer (1897–1976), deutscher Offizier, Kommandeur der 21. Panzerdivision in Nordafrika
 Stephanie-Gerrit Bruer (* 1960), deutsche Klassische Archäologin

Siehe auch:
 Brewer